

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 2021-2022.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
 Qualificato ai play-off.
      Retrocesso in Eccellenza 2021-2022.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note:
La Sanremese ha scontato 2 punti di penalizzazione.
Il Gozzano ha poi riunciato all'iscrizione in Serie C.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 2021-2022.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
 Qualificato ai play-off.
      Retrocesso in Eccellenza 2021-2022.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note:

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 2021-2022.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
 Qualificato ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Eccellenza 2021-2022.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Spareggio retrocessione

Note

Voci correlate 
 Serie D 2020-2021
 Serie D 2020-2021 (gironi D-E-F)
 Serie D 2020-2021 (gironi G-H-I)

Calcio nel 2020
Calcio nel 2021
2020